Ива́н Ме́льников:
 Мельников, Иван Александрович (1832―1906) ― русский оперный певец, первый исполнитель роли Бориса Годунова.
 Мельников, Иван Валерьевич (род. 1997) — российский футболист.
 
 Мельников, Иван Семёнович (1914—1981) — Герой Советского Союза.